Adelaide International 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Adelaide International rozgrywany w dniach 12–18 stycznia 2020 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 610 010 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Australii